Шахтар (волейбольний клуб, Солігорськ)
 Шахтар (футбольний клуб, Солігорськ)
 Шахтар (хокейний клуб, Солігорськ)